Giovanni da Salerno († 1169), vescovo di Catania
Giovanni da Salerno (1190-1242), beato domenicano